A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) é o órgão distrital responsável pelos assuntos relacionados a segurança pública no Distrito Federal. Foi criada em 1979. Tem o compromisso de dirigir os órgãos de segurança pública para atividades policiais preventivas e de participação comunitária, visando a proteção social e a melhoria da qualidade de vida da população.

Ligações externas 
 

Segurança pública no Brasil
Segurança Pública
Instituições governamentais de segurança do Brasil